Ossi – miasto i gmina we Włoszech
 Ossi Reichert – niemiecka narciarka
 Ossi – określenie mieszkańców NRD